Виллем де Хаан ():
 Виллем де Хаан (1801—1855) — нидерландский зоолог.
 Виллем де Хаан (1849—1930) — нидерландский дирижёр.